Atanyproctus är ett släkte av skalbaggar. Atanyproctus ingår i familjen Melolonthidae, överfamiljen Scarabaeoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Skalbaggar
Atanyproctus